Convar steht für:
 Datsun DS-6 Convar, Automodell der Marke Datsun, siehe Datsun DS

Convar. steht als Abkürzung für:
 Convarietät, botanische Rangstufe